Booz peut faire référence à :

Patronymes 

  (1888–1951), entrepreneur et personnalité du monde des affaires américain ; 
 Emmanuel Booz (1943-), chanteur, auteur-compositeur-interprète, acteur, scénariste français ;
 Ludovic Booz (1940-), peintre et sculpteur haïtien ;
  (1881–1943), écrivain argentin.

Toponymes

Divers 
 Boaz, parfois écrit Booz, un personnage du livre de Ruth, qui fait partie de la Bible.
 Booz endormi, un poème de Victor Hugo extrait de la Légende des siècles et basé sur le récit biblique du livre de Ruth.
 Booz & Company, un cabinet de conseil en stratégie.
 Booz Allen Classic, un ancien tournoi du PGA Tour. 
 Booz Allen Hamilton, une entreprise américaine de conseil en gestion basée en Virginie.